

Patronyme 
Schmutz, est un nom de famille porté notamment par :
 Daniel Schmutz (1943-2022), personnalité politique suisse ;
 Gottfried Schmutz (1954-), coureur cycliste suisse ;
 Isabelle Schmutz (1971-), judokate suisse ;
 Julian Schmutz (1994-), joueur professionnel suisse de hockey sur glace ;
 Julien Schmutz (1976-), acteur, musicien, sculpteur et metteur en scène suisse ;
 Renata Schmutz (1978-),  joueuse brésilienne de volley-ball ;
 Samantha Schmütz (1979-), humoriste et actrice brésilienne.

Cinéma 
 Schmutz, film autrichien de 1987, réalisé par Paulus Manker.

Homonymie de patronyme